Monts kan syfta på:
 Monts, Indre-et-Loire
 Monts, Oise